Кильдюшевское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кильдюшевское сельское поселение — в Тетюшском районе Республики Татарстан.
 Кильдюшевское сельское поселение — в Яльчикском районе Чувашской Республики.